Massalongia – rodzaj grzybów
  Massalongia – rodzaj owadów